«Радиоактивный человек»:
 «Радиоактивный человек» (Radioactive Man) — реабилитированный суперзлодей из вселенной Marvel, бывший участник команды «Громовержцы».
 «Радиоактивный человек» (Radioactive Man) — вымышленный супергерой из комиксов в «Симпсонах».
 «Radioactive Man» — вторая серия седьмого сезона сериала «Симпсоны».

Доктор Чен Лу был выдающимся исследователем ядерной радиации и ее влияния на людей. Когда высокопоставленные члены китайской армии пытались найти способы создать костюмированного чемпиона с достаточными силами, чтобы одолеть Тора, они обратились к Чен Лу. Они искали мщения за предотвращение вторжения Индии, но Чен надеялся использовать возможность, чтобы самому заполучить силы и покорить весь мир. Чен проводил эксперименты на себе, создав могущественного Радиоактивного Человека. Он немедленно отправился в Нью-Йорк, чтобы сразиться с Тором. Чен не стал тратить много времени на Тора, потому что Мьелнир (молот Тора) и его силы не действовали на Чена. Он мог отмахнуться от молота Тора, словно от комара. Он сказал Тору, что любое применение силы заставит его взорваться словно водородную бомбу. Не имея в тот момент конкретного решения, Тор пал жертвой гипнотического транса Чена, став его рабом. Чен приказал Тору выбросить свой молот, чтобы он мог его заполучить. Тор выбросил молот на дно реки Гудзон, заставив Радиоактивного Человека отправиться за ним. Чен не подозревал, что Тор не может быть разделен со своим молотом больше, чем на шестьдесят секунд без превращения в Дона Блэйка. Не сумев обнаружить Мьелнир и веря, что Тор сбежал, Чен перестал искать его. Вскоре Тор столкнутся с Ченом на крыше здания, пока тот собирался взорвать Нью-Йорк. Тор создал торнадо и отправил в нем Чена обратно в Китай. По прибытии в Китай Чен вызвал ядерный взрыв и, предположительно, погиб.
 
С Ченом Лу связался Барон Земо (Zemo), предложив сформировать первую команду Мастеров Зла (Masters of Evil) и противостоять Мстителям. Однако план Земо, победить Мстителей и покорить Нью-Йорк, провалился, а Радиоактивный Человек был побежден Железным Человеком (Тони Старк). Другой команде Мастеров Зла, в этот раз возглавляемой Ультроном (Ultron), также не удалось одолеть Мстителей.

Сбежав во Вьетнам, Радиоактивный Человек совместно с Багровым Динамо (Crimson Dynamo) и Титановым Человеком (Titanium Man) организовали Титаническую Тройку (Titanic Three), чемпионов восточного коммунизма и мнимых местных героев. Они решили больше не служить своих лидерам и не заниматься преступностью, а бороться с ней. Мстители посетили страну во время приключений с Мантис (Mantis) и первым Мечником (Swordsman), но преступник Слэшер (Slasher) решил, что они пришли за ним. Ему удалось вовлечь Титаническую Тройку в битву против Мстителей, но во время своего побега он обронил свое награбленное добро, и Титаническая Тройка сдала его. Однако в скором времени по неизвестным причинам Титаническая Тройка распалась и каждый отправился своей дорогой.

По возвращению в Нью-Йорк, Чен Лу был завербован  Яйцеголовым (Egghead) в попытке реорганизовать команду Мастеров Зла. Мастера убедили общественность, что Хэнк Пим (тогда Шмель) (Hank Pym / Yellowjacket) перешел на сторону преступности. Это все было частью плана Яйцеголового обесчестить и унизить Пима, но Пиму, при поддержки Мстителей, удалось одолеть Мастеров Зла и оправдать свое имя.

Вернувшись в Китай, Радиоактивный Человек работал агентом Мандарина и участвовал в конфликте с Железным Человеком (Джеймс Роудс), когда тот помешал перевозке оборудования, предназначенного для Мандарина.

По возвращению в тюремное заключение Волта (Vault), тюрьма оказалась отключённой вследствие побега, и как герои так и злодеи оказались в западне. Железный Человек убедил Радиоактивного Человека помочь ему отключить опасный реактор, используя его силы, чтобы впитать в себя избыток радиации, после чего побег был быстро пресечён.

Позже он появится в роли агента Тиберийского Камня (Tiberius Stone), который оказался в заложниках Радиоактивного Человека, из-за чего он сразится с Железным Человеком (Тони Старк). После отчаянной битвы, Железный Человек одолел злодея, и тот не смог воспользоваться камнем, чтобы обесчестить Старк Интернэшинал.

После периода самоанализа, Чен Лу стал осознавать, что колебания энергии, пришедшие вместе с его силами, часто вызывали эмоциональные нарушения. Он объяснил этим его прошлые стремления работать от имени других - мелких бюрократов и людей, страдающих манией величия, и предпочтет работать по достижению своих собственных интересов. С этими мыслями он вернулся в Китайскую Народную Республику, предложив работать в качестве народного чемпиона, раскаиваясь за прошлые поступки, которые он назвал “Счетом” (the Count) - числом всех людей, прямо или косвенно погибших или пострадавших от применения его сил.

Приблизительно в это время, на Китай напали  воинственные Атланты, называвшие сами себя Фатомной Пятеркой (Fathom's Five). Отправившись в ООН, Радиоактивный Человек попросил помощи Громовержцев одолеть Фатомную Пятерку, после чего он остался с командой.

В тайне от других членов команды, Радиоактивный Человек использовал свои силы, чтобы “инфицировать” члена Фатомной Пятерки, Ллирон (Llyron), поэтому по возвращению в Атлантиду тот начал излучать слабые уровни радиации. Морской Человек раскрыл предательство, сразившись с Чен Лу и Громовержцами. Чен отказался извиниться за свою попытку отомстить Атлантам, но под влиянием “Счета” он поглотил радиацию, что убивала Атлантов. Вместо этого, он тайно заразил секретного агента, Тамару Рахн (Tamara Rahn), которая принесла этот “вирус” обратно в военную цитадель и виновные окажутся заражены.

Когда Громовержцы узнали, что Барон Земо сформировал команду, чтобы убить их члена Фотона (Photon), они сразились с командой Земо. Однако позже они согласились с его мнением, что дальнейшее существование Фотона, грозит уничтожить текущую реальность. Радиоактивный Человек был среди тех, кого попросили остаться в команде после слияния их в одну, и он согласился, однако скептически относился лидерству Земо и Певчей Птицы (Songbird).

Недавно, Радиоактивного Человека вновь вызвали в Китай и он покинул Громовержцев.

Радиоактивный Человек II
Существует другой Радиоактивный Человек. Это раскрылось на страницах четвертого тома комиксов про Черную Пантеру. Второй Радиоактивный Человек - русский и один из наемников, вторгшихся в Африканское королевство Ваканда.  Группа безуспешно пыталась уничтожить огромный холм вибраниума, расположенного в центре королевства. Насколько известно, второй Радиоактивный Человек никак не связан Чен Лу. 

Силы и Способности
Силы
Поглощение и Манипулирование Радиацией: Тело Чен Лу подверглось высоким уровням радиации. Как результат, главной суперспособностью Лу стала поглощение и манипулирование высокими уровнями радиации с различными эффектами. В случаи с другими созданиями, что получили свои силы в результате облучения радиацией, Лу может манипулировать световой энергией тех людей, чаще всего временно лишая их сил. Лу также может выборочно снижать уровень радиации внутри себя. На короткое время он может заставить свою кожу выглядеть нормально.

Энергетические Выстрелы: Лу может испускать из своего тела радиацию многими способами, как например, создавать мощные выстрелы или испускать радиацию на таких высоких температурах, что может испепелить стены зданий. Лу также может генерировать радиоактивную энергию, чтобы создать невероятно яркий свет, способный на время вызвать слепоту.
Высокое Электромагнитное Излучение: Лу может направлять радиацию из своего тела на других, вызывая у человека ощущение дезориентации и отвращение к другим людям. Также при желании Лу может выделять достаточно энергии, чтобы подвергнуть человека радиоактивному заражению.
Силовые Поля: Лу способен манипулировать радиоактивной энергией из своего тела, чтобы создать вокруг себя силовые щиты. Находясь в этих щитах, Лу отлично защищен от большинства видов атак. Силовые поля достаточны сильны, чтобы устоять против атак молота Тора, Мьёлнира.
Сверхчеловеческая Сила: Лу может пропускать радиоактивную энергию через свое тело и увеличить свою силу до сверхчеловеческого уровня. В этом состоянии он способен поднять около 2 тонн. 
Способности
Чен Лу эксперт в области ядерной физики. Он один из самых авторитетных ученых в области исследования влияния радиации на человеческое строение.

Слабости
Лу все время излучает радиацию и может избежать ее влияния лишь в короткие промежутки времени, когда он носит защитный костюм. Также большое выделение радиации может повлиять на его эмоциональное состояние. 

Интересные Факты
Радиоактивный Человек хранит счет всех людей, пострадавших от его радиоактивных способностей.
Радиоактивный Человек единственный из основателей Мастеров Зла, который все еще жив.
В комиксах про Громовержцев Радиоактивного Человека называли буддистом. Его члены по команде также называли его "Буддой" и шутили о поглаживании его живота на удачу, ссылаясь на его происхождение и религиозную принадлежность. 
Первое Появление
Journey Into Mystery #93 (Июнь, 1963)

Ключевые Номера
Самостоятельно приобрел суперсилы, сразился с Тором по просьбе Китайского правительства (Journey Into Mystery #93);
Присоединился к Мастерам Зла, побежден Мстителями / Железным Человеком (Avengers #6);
Будучи членом Титанической Тройки, после обмана Слэшера сразился с Мстителями (Avengers #130);
Присоединился к Мастерам Зла против Хэнка Пима (Avengers 228-230);
Участвовал в побеге из Волта, помог Железному Человеку предотвратить ядерную катастрофу (Deathtrap: The Vault);
Работал агентом Мандарина, сразился с Железным Человеком / Джеймс Роудс (Iron Man #179);
Телохранитель Тиберийского Камня (Iron Man #37-40, Wolverine #170);
Присоединился к Громовержцам (New Thunderbolts #1);
Раскрыл смысл "Счета", спас простых Атлантов, но отравил захватчиков (New Thunderbolts #9)